Alcàsser kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcàsser (ort), Valencia, Província de València, 
 Alcàsser (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar